Robert King – calciatore inglese
Robert King – direttore d'orchestra inglese
Robert King – sceneggiatore statunitense
Robert King – attore statunitense
Bob King – atleta statunitense